Graneli ima više značenja:
 Graneli (Pjačenca)
 Graneli (Sirakuza)